John Howard (actor) se poate referi la:

 John Howard (actor american) (1913 - 1995), actor american
 John Howard (actor australian) (n. 1952), actor australian